Kesim ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Kesim (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Celalettin Kesim (1943–1980), türkischer Kommunist, Lehrer und Sekretär des Berliner Türkenzentrums